Die RCA Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juli 2004 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open, die zur International Series Gold gehörten und in Umag die Croatia Open gespielt, die wie die RCA Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador Andy Roddick, der dieses Jahr seinen Titel erfolgreich als Setzlistenerster verteidigte. Im Finale schlug er den Deutschen Nicolas Kiefer (Nr. 12 der Setzliste) glatt in zwei Sätzen. Es war sein 15. Karrieretitel und der vierte Titel der Saison.
Im Doppel siegte die Paarung Mario Ančić und Andy Ram im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut zusammen antraten; nur Ram trat mit Jonathan Erlich an und schied im Viertelfinale aus. Turniersieger wurden die ungesetzten Jordan Kerr und Jim Thomas, die im Finale die an zwei gesetzten Wayne Black und Kevin Ullyett besiegten und damit ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen. Für Kerr und Thomas war es der dritte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Indianapolis